ego (buddyzm)
 ego (psychologia)
 Ego (zespół muzyczny)
 Ego (silnik gry)
 Ego (album Oomph!)
 Ego (album Varius Manx)
 Ego (singel Beyoncé Knowles)
 Ego (singel The Saturdays)
 Ego (singel B.A.P)
 Ego – galeria sztuki w Poznaniu
 Ego - żyjąca planeta z komiksu Marvela